Der DFB-Pokal der Frauen 2006 wurde vom 1. FFC Turbine Potsdam gewonnen. Die Brandenburgerinnen gewannen damit zum dritten Mal in Folge den Wettbewerb und sicherten sich wie 2004 das Double. Im Finale schlug man den 1. FFC Frankfurt mit 2:0. Allerdings tat man sich deutlich schwerer als in den Vorjahren.

Zum ersten Mal seit Jahren erreichten wieder Clubs der 2. Bundesliga (Sand, Crailsheim und Saarbrücken) das Viertelfinale. Allerdings schied das Trio durch hohe Niederlagen aus. Außerdem durften zum ersten Mal keine zweiten Mannschaften mehr am DFB-Pokal teilnehmen. Sofern eine zweite Mannschaft den Verbandspokal gewonnen hat rückt der unterlegene Finalist nach.

Teilnehmende Mannschaften 
Für den DFB-Pokal 2005/06 haben sich folgende Mannschaften qualifiziert:

Übersicht 
Die jeweils oben genannte Mannschaft hatte Heimrecht. Fett geschriebene Mannschaften zogen in die nächste Runde ein. Zahlen in Klammern nennen die Tore im Elfmeterschießen.

1 Sieg nach Verlängerung2 Sieg im Elfmeterschießen

1. Runde 
Die Spiele fanden am 7. August 2005 statt. Drei Favoritenstürze bot die erste Runde. Jena und Wacker München verloren ihre Partien gegen Regionalligisten. Der mit Aufstiegshoffnungen gestartete FC Gütersloh verlor gegen den Abstiegskandidaten Timmel.

|}

2. Runde 
Die Spiele fanden am 16. Oktober 2005 statt. In dieser Runde greifen die restlichen Erstligaclubs ins Geschehen ein. Potsdam musste gegen Essen-Schönebeck ins Elfmeterschießen. Brauweiler konnte den Zweitligisten Wattenscheid erst nach Verlängerung besiegen.

|}

Achtelfinale 
Die Spiele fanden am 6. November 2005 statt. In der Topbegegnung setzte sich Duisburg nach Verlängerung gegen Bad Neuenahr durch. Der Erstligist Sindelfingen verlor überraschend gegen den Zweitligisten Saarbrücken. Ansonsten setzten sich die Favoriten durch.

|}

Viertelfinale 
Die Spiele fanden am 4. Dezember 2005 statt.

|}

Halbfinale 
Die Spiele fanden am 26. März 2006 statt.

|}

Finale

Weblinks 
 Seite des DFB zum DFB-Pokal der Frauen 2005/06

2005
Fußballsaison 2005/06